Soquete  pode referir-se a:

Meia — peça de vestuário
Soquete  (arqueologia) — artefato pré-histórico

Conectores elétricos e eletrônicos 
 Tomada elétrica — dispositivos elétricos usados para conectar a uma fonte de energia para que outro dispositivo possa ser conectado ou aparafusado
 Conector elétrico — um de vários tipos de conectores eletrônicos

Soquetes de CPU

Da AMD 
 Soquete AM2 — de 940 pinos, para processadores Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX e Sempron AM2
 Soquete 939
 Soquete 754 — o primeiro a suportar o Hyper-Transport

Da Intel 
 Soquete T — utilizado no Pentium 4, Pentium D, Celeron e Celeron D e também nos Core 2 Duo
 Soquete M — versões iniciais do Pentium M utilizam o soquete 479
 Soquete 7 — tipo de soquete mais usado para processadores da classe Pentium
 Soquete 478 — para processadores Intel com 32 bits

Redes de computadores 
 Soquete de rede — ponto final em uma comunicação através de uma rede ou da Internet
 Soquete de domínio Unix — ponto final em comunicação entre-processos local